Dalnic se poate referi la:

Diviziuni administrativ-teritoriale

 Dalnic, comună în România

Localități 
 Dalnic, sat în România
 Dalnic, sat în Ucraina

Hidronime 
 Dalnic, râu în România
 Dalnic, râu în Ucraina

Dezambiguizare